Eduardo Duarte é um nome próprio que pode se relacionar às seguintes pessoas:

Eduardo Duarte e Silva (1852 — 1924) - sacerdote católico brasileiro; foi o primeiro Bispo da Diocese de Uberaba.
Eduardo Duarte Ferreira (1856 — 1948) - empresário português.
Eduardo Duarte (1874 — 1962) - educador, jornalista, médico, escritor e historiador brasileiro.

Desambiguação